Boston Manor – gruppo musicale inglese
Boston Manor – stazione della linea Piccadilly della metropolitana di Londra